Айммарт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Айммарт, Георг Христоф (1638—1705) — основатель первой нюрнбергской обсерватории, математик, гравёр.
 Айммарт, Мария Клара (1676—1707) — нюрнбергский астроном.